Пуйя́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Треффор-Кюизья. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01309.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 370 км к юго-востоку от Парижа, в 80 км северо-восточнее Лиона, в 21 км к северо-востоку от Бурк-ан-Бреса.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 88 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 51 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 41 были экономически активными, 10 — неактивными (показатель активности — 80,4 %, в 1999 году было 70,0 %). Из 41 активных жителей работали 40 человек (24 мужчины и 16 женщин), безработным был 1 мужчина. Среди 10 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн